Serradela-cultivada é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Ornithopus sativus subsp. isthmocarpus
 Ornithopus sativus subsp. sativus